Het polsstokhoogspringen voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Jennifer Suhr uit de Verenigde Staten, die haar titel in Rio de Janeiro verdedigde. De wedstrijd bestond uit een kwalificatieronde, waar atletes in drie pogingen bij drie verschillende hoogtes bij de beste twaalf deelneemsters moesten komen om een plaats in de finale af te dwingen. De kwalificatie-eis was een hoogte van 4,60 meter. In de finale kreeg iedere polsstokhoogspringer opnieuw drie pogingen per hoogte. De Griekse Ekaterini Stefanidi won het goud met een hoogte van 4,85 meter. Sandi Morris kwam tot een gelijke hoogte, maar had één foutsprong meer en werd daarom tweede.

Een x in onderstaand overzicht duidt op een mislukte sprong, o betekent een geslaagde sprong; – staat in het overzicht wanneer een atlete een bepaalde hoogte oversloeg.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Vrouwen Polsstokhoogspringen